Existuje více nositelů příjmení Lavrov, Lavrovová:

 Alexandr Vasiljevič Lavrov (* 1949) – ruský literární vědec
 Andrej Lavrov (* 1962) – ruský házenkář
 Pjotr Lavrov (1823–1900) – ruský filozof a politik
 Sergej Lavrov (* 1950) – ruský diplomat a politik
 Natalja Lavrovová (1984–2010) – ruská moderní gymnastka